BARF steht für:
 Bahnhof Berlin Alt-Reinickendorf (DS100-Code)

[BArF4]− (BARF) steht für:
 Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borat (auch: Kobayashi’s Anion), katalytisches Anion, siehe Borate

Barf steht für:
 Barf, Methode zur Ernährung fleischfressender Haustiere
 Barf (Lake District), Erhebung (468 m) im Lake District, Cumbria, England

Abkürzung